Verax est un mot latin, équivalent du terme français Vérace d'où est issu véracité.

Patronyme 

 Charles Verax (1873-1942), photographe et espérantiste français.

Pseudonyme 

 Henri d'Orléans (1822-1897), militaire français.
 Georges Gauche-Dutailly (1848-1912), journaliste.
 Edward Snowden (1983-), ancien informaticien de la NSA, ayant choisi Verax comme nom de code.
 L'auteur, resté anonyme, de La Presse aux ordres de la F.M., Office de propagande nationale, 1938, essai dénonçant l'influence de la franc-maçonnerie dans la presse française.

Autres
 Verax, un film de 2013.

Pseudonyme
Locution ou expression latine